Capra - um gênero de mamífero ruminante que pertence a família dos bovídeos, sub-família dos caprinos
Rio Capra - diversos rios romenos, homônimos

Pessoas
Fritjof Capra (1939-), físico austríaco.

Desambiguação